Губа́нов (Губаново) — посёлок в составе Вейнянского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Вейно, Смоляков, Новосёлки.

См. также 
 Вейнянский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района